Турнір Yarra Valley Classic з'явився в програмі туру Жіночої тенісної асоціації  в сезоні 2021 року.

Титул виграла Ешлі Барті, здолавши в фіналі Гарбінє Мугурусу з рахунком 7–6(7–3), 6–4.

Сіяні тенісистки
Перші 10 починали турнір з другого кола. 

  Ешлі Барті (Чемпіонка) 
  Софія Кенін (чвертьфінал)
  Кароліна Плішкова (3 коло)
  Петра Квітова (3 коло)
  Серена Вільямс (півфінал, знялася через травму правого плеча)
  Гарбінє Мугуруса (фінал)
  Петра Мартич (3 коло)
  Маркета Вондроушова (півфінал)
  Донна Векич (2 коло)
  Чжан Шуай (знялася)
  Анастасія Павлюченкова (3 коло)
  Фіона Ферро (1 коло)
  Деніелл Коллінз (чвертьфінал)
  Надія Подороська (чвертьфінал)
  Крістіна Младенович (1 коло)
  Маріє Боузкова (3 коло)

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Посилання

Official entry list 
Singles draw 

Yarra Valley Classic - Singles
Yarra Valley Classic